Реми́ де Гурмо́н (, 4 апреля 1858, Базош-о-Ульм, Орн, Нижняя Нормандия — 27 сентября 1915, Париж) — французский писатель, эссеист, художественный критик.

Биография 
Из старинного аристократического семейства, одна из ветвей которого с XVI в. обосновалась в Париже, её представители занимались изданием и продажей книг. Блестяще окончил лицей в Кутансе. Учился праву в Кане, с 1879 обосновался в Париже. Служил в Национальной библиотеке, начал печататься в журналах, публиковал научно-популярные книги на исторические темы. Его подругой и музой с 1886 стала известная демимонденка Берта де Курьер, он изобразил её в нескольких произведениях, вел с ней страстную переписку. Подружился с Вилье де Лиль-Аданом, посвятил ему роман Сикстина (1890, прототипом заглавной героини была Берта де Курьер), познакомился с Гюисмансом, посещал «понедельники» Малларме. Стал одним из основателей журнала и издательства Меркюр де Франс, где сотрудничал до конца жизни, вошел в круг Рашильд. После анти-националистической статьи «Игрушечный патриотизм» (1891), написанной с симпатией к немецкой культуре и вызвавшей шумную полемику в прессе, был уволен из Национальной библиотеки, для него — несмотря на поддержку авторитетного Октава Мирбо — надолго закрылись страницы многих печатных изданий (через три года страну расколет дело Дрейфуса).

Заболел волчанкой, изуродовавшей его внешность и заставившей затвориться в собственной квартире, откуда он ненадолго выходил только в редакцию Меркюр де Франс и раз в год выезжал на несколько недель в Кутанс. Писателю остались только книги и творчество.

В 1910 он познакомился с Натали Барни, страстно влюбился в неё, посвятил ей Письма к Амазонке (1914). Начал вместе с ней выходить из дома, отправился поездку по Нормандии. Но болезнь прогрессировала, последний удар ему нанесла война: большинство друзей ушли на фронт, редакция Меркюр на год закрылась. Умер от кровоизлияния в мозг, похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Наследие 
Оставил обширное литературное наследие, во многом не изданное при жизни. Кроме нескольких книг стихов, многочисленных романов и новелл, драматических произведений, его составляют тома эссеистики, литературной критики и художественной хроники. Самым известным его сочинением стал сборник литературных портретов деятелей символистского движения Книга масок (1898, с гравюрами Ф. Валлотона, многократно переиздавалась).

Афоризмы и эпиграммы Реми де Гурмона расходились по устам, его суждения о современном искусстве были чрезвычайно авторитетными, а влияние на литературу и художественную жизнь прекрасной эпохи — огромным, причем не только во Франции, но и во всей Европе — в Англии (Э. Паунд, О. Хаксли, Р. Олдингтон, посвятивший ему книгу), в России (М. Волошин, Н. Гумилёв, М. Кузмин), Испании (Ортега-и-Гассет).

Публикации на русском языке 
 Леда и Джиоконда. М.: Посев, 1909
 Книга масок. СПб.: Грядущий день, 1913 (переизд.: Томск: Водолей, 1996)
 [Стихи]// Тень деревьев. Стихи зарубежных поэтов в пер. И. Эренбурга, М.: Прогресс, 1969, с.99-101
 [Стихи]// Поэзия французского символизма. М.: Изд-во МГУ, 1993, с.145-150

Литература 
 Voivenel P. Remy de Gourmont vu par son médecin. Essai de physiologie littéraire. Paris: Éditions du Siècle, 1924
 Aldington К. Remy de Gourmont, a modern man of letters. Seattle: University of Washington book store, 1928
 Uitti K.D. La passion littéraire de Remy de Gourmont. Paris: PUF, 1962
 Burne G.S. Remy de Gourmont: his ideas and influence in England and America. Carbondale: Southern Illinois UP, 1963
 Dantzig Ch. Remy de Gourmont: cher vieux Daim! Monaco: Editions du Rocher, 1990.
 Remy De Gourmont: atti del Convegno/ Patrizio Tucci, ed. Padova: Unipress, 1997
 Boyer A. Remy de Gourmont. L'écriture et ses masques. Paris: éd. Champion, 2002
 Bancquart M.-C. Paris «fin-de-siècle»: de Jules Vallès à Remy de Gourmont. Paris: Editions de la Différence, 2002
 Gillyboeuf T., Bois B. Remy de Gourmont. Paris: Editions de l’Herne, 2003

Ссылки 

 

Эссеисты Франции
Эссеисты по алфавиту
Символизм
Похороненные на кладбище Пер-Лашез